Карл-Ентоні Таунс (1995) — американський баскетболіст, центровий.
 Чарлз Гард Таунс (1915—2015) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1964).
 Форрест Грейді Таунс (1914—1991) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936).

 Таунс (округ, Джорджія) Округ Таунс () — округ (графство) у штаті Джорджія, США.